Мари́я Кэнелс-Барре́ра (), урождённая — Мари́я Пила́р Кэнелс (; 28 сентября 1966, Майами, Флорида) — американская актриса, комедиантка и певица, известная благодаря роли Терезы Руссо в ситкоме Disney Channel «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2007—2012), которая принесла ей премии ALMA и . Она также известна как актриса озвучивания, работая в ряде анимационных проектах. В 2014 году, Кэнелс-Баррера получила роли в сериалах ABC «Кристела» «Только для членов»; в 2016 — в культовом сериале «Теория Большого взрыва».

Личная жизнь 
С 16 января 1999 года Кэнелс-Баррера замужем за актёром . У них есть две дочери — Бриджит Баррера (род. 2003) и Мэделин Баррера (род. 2005). В данный момент семейство проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США
Комики США
Киноактрисы США